Tait es un nombre que puede hacer referencia a:

Tait, una deidad egipcia; o
Tait, una banda de rock cristiano.